Franco Pisso (13 de febrero del 1994, Rosario, Argentina) es un educador y youtuber especializado en Oratoria.

Se dedica a la creación de contenido desde 2019, alcanzando a más de 400.000 suscriptores en YouTube, donde se hizo conocido por sus análisis no verbales a políticos, psicópatas, famosos y deportistas.

Trayectoria 

Nacido en Santa Fe, Franco Pisso vivió desde los 3 años hasta los 13 en Florianópolis, Brasil. Por la dificultad para comunicarse en este nuevo país con idioma distinto, se interesó por la oratoria y comunicación desde muy temprana edad. Terminó sus estudios secundarios en el colegio Dante Alighieri, luego de regresar a su país natal. 

En el año 2015, fue presidente del Centro de Estudiantes CEDUCAR en la universidad y vicepresidente de FEUCA.

Egresó como Abogado de la Universidad Católica Argentina, Docente Superior Universitario de la Universidad Católica Argentina, ⁣ Master Internacional en Oratoria reconocido por la Universidad del CLEA (México) y la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), ⁣ Diplomado en comunicación gubernamental por la Universidad de Córdoba (Argentina), diplomado en negociación por la Universidad de Míchigan (EE.UU.), certificado en "Micro Expressions" y en "Subtle Expressions" por Paul Ekman Group.

Fundó una consultora de startups y PYMEs en el año 2017 llamada FODA Consultora, ⁣ que perduró hasta el año 2020.

En 2021, realizó su primer Masterclass de Oratoria en el teatro Broadway en el mes de noviembre, realizando sold out en 9días con 1104participantes. En 2022, llevó a cabo la clase magistral de comunicación no verbal más grande del mundo en el teatro Gran Rex, con un sold out en 12días y 3247asistentes.

Para el debate de candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas 2021, fue invitado en MDZ Radio a analizar gestos y comportamientos de los candidatos. También analizó la batalla de rap de los artistas Aczino frente a Jack Adrenalina para el canal de Urban Rooster. Fue invitado en el regreso a la televisión del programa A Dos Metros de la Verdad. Fue parte de los conferencistas invitados a la Cena Anual del Foro Regional Rosario, uno de los eventos sociales más importantes para los empresarios rosarinos.

Bibliografía 

 2021: Francotiradores: Secretos para persuadir y comunicarse efectivamente. ISBN: 978-9878420127 
 2022: Pissoteando Mitos

Referencias 

Argentinos
Nacidos en Rosario (Argentina)
Youtubers de Argentina